Турнир чемпионок WTA 2009 — женский теннисный турнир, проводимый впервые в 2009 году.

Место проведения — Бали, Индонезия. Сроки проведения: 4 — 8 ноября 2009 года.

Общая информация 
Выигравшая турнир Араван Резаи взяла свой второй титул в карьере, а первым она забронировала себе путёвку на это соревнование.

Состав участниц 

Подробнее об отборе

Ход турнира

Групповой раунд 
Золотистым выделены игроки, выигравшие свои группы.

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Финальные раунды

Призовые и очки 

* — если сыграны оба матча в группе

См. также 
 Sony Ericsson Championships 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 Сетка турнира 

Индонезия
Теннис
Ноябрь 2009 года